Henderson Bluff steht für:

 Henderson Bluff (Antarktika), Felsenkliff im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Henderson Bluff (Heard), Felsenkliff auf Heard, Indischer Ozean